Чи́на венге́рская () — вид многолетних травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее растение высотой 20—50 см.

Корневище тонкое.

Стебель прямостоячий или восходящий.

Лист из 2—4 пар линейно-ланцетных листочков. Черешок и стержень листа крылатые. Прилистники полустреловидные, 10—15 см длиной.

Соцветия кистевидные, 4—8-цветковые. Чашечка колокольчатая, её нижние зубцы гораздо длиннее верхних. Венчик бледно-жёлтый или слегка розоватый.

Бобы до 45 мм длиной, голые, с боков сжатые.

Цветёт весной и в начале лета.

Значение и применение 
Хорошо поедается в сене.

Таксономия

Подвиды

Примечания

Литература

Ссылки 

 Чина венгерская на ILDIS. 
 

венгерская
Флора Европы